Referendum konstytucyjne w Chorwacji odbyło się 1 grudnia 2013. Przedmiotem referendum było wpisanie do chorwackiej konstytucji definicji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Frekwencja wyniosła 37,9%, za propozycją referendalną opowiedziało się 65,87% głosujących. Chorwackie prawo nie przewiduje progu ważności referendum.

Referendum przeprowadzono z inicjatywy organizacji U ime obitelji (W imię rodziny), która zebrała ponad 700 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. 8 listopada 2013 chorwacki parlament rozpisał referendum na 1 grudnia; za opowiedziało się 104 deputowanych, 13 było przeciwnych, 5 wstrzymało się od głosu.

Pytanie referendalne brzmiało:

Wyniki głosowania 

W referendum wzięło udział 1.436.835 osób, co stanowiło 37,9% uprawnionych do głosowania. Za wprowadzeniem konstytucyjnej definicji małżeństw opowiedziało się 946.433 głosujących (65,87%), przeciwko było 481.534 głosujących (33,51%).

Za wprowadzeniem konstytucyjnej definicji małżeństwa opowiedziała się większość głosujących w prawie wszystkich regionach, z wyjątkiem Istrii i żupanii primorsko-gorskiej.

Zobacz też 
 Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Chorwacji

Przypisy 

2013 w Chorwacji
Prawo a LGBT
Chorwacja
Chorwacja
Wybory w Chorwacji